USS Pensacola (CL/CA-24) — крейсер одноимённого типа ВМС США, состоявший на вооружении с 1929 по 1945 год. Третий корабль американского флота, названный в честь города Пенсакола, Флорида. Японское пропагандистское радио дало ему прозвище «Серый призрак» ().
Корабль был построен на Нью-Йоркской верфи в Бруклине. Спущен на воду 25 апреля 1929 года, вступил в строй 6 февраля 1930 года.
Первоначально был классифицирован как лёгкий крейсер (CL-24), 1 июля 1931 года переклассифицирован в тяжёлый (CA-24).

История службы

Перед войной 
После вступления в строй, корабль выполнял задачи учебно-боевого крейсера, осуществляя подготовку офицеров для более современных тяжёлых крейсеров американского флота. С 24 марта по 5 июня 1930 года крейсер совершил свой первый поход по маршруту Нью-Йорк — Панамский канал — Кальяо — Вальпараисо — Нью-Йорк. В течение четырёх лет крейсер базировался на восточном побережье и действовал в Карибском море, а также совершил ряд переходов к берегам Калифорнии и Гавайев.
В январе 1935 года 4-я дивизия, в состав которой входил корабль, была переведена на Тихий океан. 30 января Pensacola прибыл к новому месту базирования — в Сан-Диего. После начала Второй Мировой войны крейсер был переведён на базу в Пёрл-Харбор. Оттуда он совершал учебные походы к атоллам Френч-Фригат-Шолс и Мидуэй, а также на Гуам.
В 1940 году крейсер стал одним из шести кораблей, оснащённых новыми радарами CXAM фирмы RCA.

Вторая Мировая война

1941—1942 
29 ноября 1941 года Pensacola направился с конвоем в Манилу, что позволило ему избежать трагедии в Пёрл-Харбор. После нападения японцев, пункт назначения конвоя был изменён и 22 декабря корабли пришли в Брисбен.
19 января 1942 года крейсер вернулся в Пёрл-Харбор и был направлен на патрулирование близ Самоа. 17 февраля корабль вошёл в состав соединения TF-11, ядром которого стал авианосец Lexington.
20 февраля у острова Бугенвиль крейсер участвовал в отражении налёта японской авиации. Огнём зенитной артиллерии крейсера и самолётами с Lexington было сбито 17 японских самолётов. Соединение продолжало вести патрулирование в Коралловом море. 6 марта к группе присоединился авианосец Yorktown. 10 марта соединение подошло к берегам Новой Гвинеи и нанесло удар по японским базам в Саламауа и Лаэ. После завершения операции, корабли направились в Нумеа для пополнения запасов. До 8 апреля Pensacola патрулировал совместно с Yorktown, затем пришёл в Пёрл-Харбор и занимался перевозкой самолётов 212-ой морской истребительной эскадрильи на Эфате. 26 мая вернулся на Гавайи вместе с авианосцем Enterprise.
Почти сразу же корабли вновь вышли в море и 2 июня присоединились к соединению TF-17 близ Мидуэя. Через два дня началось сражение за атолл.
Самолёты адмирала Спрюэнса атаковали японские авианосцы — серьёзные повреждения получили Akagi, Kaga и Sōryū. Четвёртый японский авианосец — Hiryū — атаковал Yorktown и нанёс ему большой урон. Pensacola устремился на помощь горящему кораблю, однако к моменту прибытия к месту боя состояние Yorktown было безнадёжным. Крейсер получил приказ возвращаться к Enterprise, который преследовал отходящие японские корабли. 
13 июня корабль вернулся в Пёрл-Харбор, но уже 22 июня вновь вышел в море для перевозки морских пехотинцев на Мидуэй. После этого, до 7 августа занимался патрулированием и боевой подготовкой у Гавайев.
С началом десантной операции на Гуадалканале, крейсер взял курс на Соломоновы острова, сопровождая авианосцы Saratoga, Hornet и Wasp. Отсутствие противолодочного вооружения на крейсере стало одной из причин того, что японскими субмаринами был потоплен Wasp, а Saratoga получил повреждения в результате торпедной атаки.
2 октября, вместе с Hornet, крейсер направился в район острова Санта-Исабель. 24 октября корабли присоединились к Enterprise для перехвата японских кораблей, шедших к Тулаги.
26 октября началось сражение у островов Санта-Крус. Американские бомбардировщики нанесли повреждения авианосцам Zuihō и Shōkaku, лёгкий крейсер Yura был потоплен. Ответным ударом японских самолётов был потоплен Hornet. Pensacola подобрал 188 выживших с погибшего авианосца и доставил их на Нумеа.
2 ноября крейсер вышел с конвоем к Гуадалканалу. 12 и 13 ноября корабль прикрывал Enterprise в ходе сражения у Гуадалканала.

29 ноября Pensacola в составе соединения TF-67 под командованием контр-адмирала Райта вышел на перехват японского конвоя, шедшего к Гуадалканалу. Незадолго до полуночи 30 ноября американские корабли столкнулись с противником близ острова Саво. Американцы первыми открыли огонь и потопили эсминец Takanami. Японские корабли выпустили торпеды. Две из них попали в крейсер Minneapolis, ещё одна в крейсер New Orleans. Уворачиваясь от столкновения с повреждёнными кораблями, Pensacola получил попадание торпедой, повлёкшее затопление машинного отделения и взрыв части боезапаса, погибло 125 членов команды. Последний в колонне американских крейсеров — Northampton — также получил два попадания торпедами и затонул. Несмотря на повреждения и пожар, Pensacola сумел своим ходом дойти до Тулаги.
После оперативного ремонта, корабль сначала направился на Эспириту-Санто, а оттуда в Пёрл-Харбор для полного исправления повреждений.

1943—1945 
19 ноября 1943 года крейсер вёл бомбардировки японских укреплений на атоллах Бетио и Тарава. 20 ноября крейсер осуществлял прикрытие высадки десанта, а позже сопровождал авианосец Independence к Фунафути.
В январе 1944 года крейсер выполнял задачи по огневой поддержке десантов на Кваджалейн и Маджуро. С 30 марта по 1 апреля входил в состав прикрытия авианосцев, атаковавших японские позиции на Каролинских островах.
В мае корабль встал на короткий ремонт, а затем ушёл к Курилам, где вёл обстрелы японских аэродромов на островах Мацува и Парамушир. В июле крейсер патрулировал в водах Аляски, а 8 августа направился в Пёрл-Харбор.
3 сентября Pensacola участвовал в нанесении удара по острову Уэйк. 9 октября обстреливал японские укрепления и радиостанцию на острове Маркус.
16 октября крейсер присоединился к соединению быстроходных авианосцев для оказания поддержки кораблям 7-го флота, атаковавшего Филиппины. Участвовал в нанесении удара по Лусону и в атаке на Лейте. 25 октября принимал участие в бою у мыса Энганьо.
В ночь с 11 на 12 ноября крейсер обстреливал Иводзиму. 20 ноября, во время перехода на Сайпан, с корабля обнаружили перископ японской подлодки. Субмарина была протаранена эсминцем Case, но через некоторое время японский кайтэн атаковал и уничтожил танкер Mississinewa. 22 ноября крейсер прибыл на Сайпане, для подготовки вторжению на Иводзиму. 6 декабря орудия Pensacola выпустили 500 снарядов по японским укреплениям на острове. Следующий выход на обстрел японских позиций крейсер совершил с 24 по 27 декабря.
27 января корабль вышел с Улити в составе соединения адмирала Роджерса и, через Тиниан, направился к Иводзиме для оказания поддержки десанту. 
17 февраля крейсер попал под обстрел японских береговых батарей, получив шесть попаданий, погибло 17 членов экипажа. После краткого ремонта Pensacola снова вернулся к Иводзиме и до начала марта успешно подавлял огнём артиллерию японцев.
20 марта крейсер вышел в море для участия в атаке на Окинаву — последний японский форпост. 25 марта корабль осуществлял обстрел позиций японцев, прикрывая тральщики, готовившие фарватер для десантных кораблей. 27 марта крейсер был атакован подводной лодкой. Благодаря бдительности экипажа торпеды были замечены и корабль сумел увернуться — одна из торпед прошла всего в 6 метрах от корпуса.
До 15 апреля Pensacola действовал у Окинавы, после чего, через Гуам и Пёрл-Харбор, направился для ремонта на верфь Mare Island NSY. 3 августа корабль пришёл в Адак, где и встретил окончание войны. 8 сентября, вместе с другими кораблями 5-й дивизии крейсеров, он бросил якорь в бухте Оминато на Хонсю.

Послевоенный период 
14 ноября крейсер вышел из Оминато и отправился к Иводзиме, откуда перевёз 200 ветеранов в Сан-Франциско. В январе 1946 года Pensacola доставил ещё 700 солдат с Гуама в Сан-Диего.
29 апреля 1946 года корабль перешёл в Пёрл-Харбор для подготовки к операции «Crossroads» — ядерных испытаний на атолле Бикини. Крейсер выдержал два ядерных взрыва — 1 и 25 июля. 24 августа крейсер был отбуксирован к атоллу Кваджалейн и выведен в резерв. Корпус корабля был передан для изучения последствий ядерных испытаний. После завершения этих работ, корабль был уничтожен во время артиллерийских стрельб близ побережья штата Вашингтон.

Награды 
За время несения службы крейсер был награждён 13 Боевыми звёздами.

Командиры корабля 
 капитан Альфред Грэм Хоу (6 февраля 1930 — 28 декабря 1931)
 капитан Дэвид Уорт Багли ст. (28 декабря 1931 — 10 июня 1933)
 капитан Герберт Харлан Майкл (10 июня 1933 — 12 апреля 1935)
 капитан Расселл Креншоу (12 апреля 1935 — 16 июня 1936)
 капитан Джордж Холл Боуди (16 июня 1936 — 6 декабря 1937)
 капитан Эндрю Дэниел Денни (6 декабря 1937 — 16 декабря 1939)
 капитан Норман Скотт (16 декабря 1939 — 21 января 1942)
 капитан Фрэнк Лоу (21 января 1942 — 19 мая 1943)
 капитан Аллен Маллиникс (19 мая 1943 — 12 июня 1943)
 капитан Рэндалл Диз (12 июня 1943 — 19 мая 1944)
 капитан Уиллард Джон Суитс (19 мая 1944 — февраль 1946)
 капитан Дональд Джеймс Рамсей (февраль 1946 — 26 августа 1946)

Ссылки 
 USS Pensacola на сайте navsource.org

Тяжёлые крейсера типа «Пенсакола»